Банн может означать:

Географические объекты 
 Банн — река в Северной Ирландии, Великобритания.
 Банн — городок в Северной Каролине, США.

Фамилия 
 Банн, Каллен (род. 1971) — американский писатель комиксов.
 Банн, Марк (род. 1984) — английский футболист.